Aie ima više značenja:
 Aie, Asti
 Aie, Forlì-Cesena